Kvindernes EHF Champions League 2014-15 var den 22. udgave af EHF Champions League, turneringen for de bedste af Europas håndboldklubber hos kvinderne. Den organiseredes af European Handball Federation. Turneringen blev spillet fra 2014 til 2015.

Kvalificerede hold 
14 hold var direkte kvalificeret til gruppespillet.

Kvalifikationskampe 
Seedingen blev annonceret den 23. Juni 2014.

Kvalifikationsturnering 1

Kvalifikationsturnering 2

Kilder

Eksterne henvisninger 
 Officiel webside 

Håndbold i 2014
Håndbold i 2015
Sæsoner i EHF Champions League